Poedoe, een Zuid-Amerikaans hertensoort
Pudu (India), een census town in India